Briana Evigan - atriz
Greg Evigan - ator
Vanessa Lee Evigan - atriz

Desambiguação